National Airlines es el nombre utilizado por varias aerolíneas:

 National Airlines (5M) (2008-), aerolínea de Estados Unidos.
 National Airlines (N7) (1999-2002), aerolínea de Estados Unidos.
 National Airlines (N8), aerolínea de Estados Unidos.
 National Airlines (NA) (1934-1980), aerolínea de Estados Unidos.
 National Airlines (YJ), aerolínea de Sudáfrica.
 National Airlines (1931) (1931-1940), aerolínea de Estados Unidos adquirida por Delta Air Lines.
 National Airlines (1983) (1983-1986), aerolínea de Estados Unidos.
 National Airlines (Chile) (1992-1998), aerolínea de Chile.